In 1903/04 werd het zevende Berlijns voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Berlijnse voetbalbond.

BTuFC Britannia werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club versloeg Karlsruher FV en Germania Hamburg. De finale zou gespeeld worden tegen titelverdediger VfB Leipzig. De finale werd echter afgelast na een protest van Karlsruher FV. De wedstrijden moesten op neutraal terrein gespeeld worden, maar omdat dit niet financieel haalbaar was werd dit niet gedaan. Na een 6-1 nederlaag van KFV op het veld van Britannia Berlin diende de club een klacht in waarop het kampioenschap dan maar niet beëindigd werd.

1. Klasse

2. Klasse

Externe links
 Euroleagues

Berlijns voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1903/04